L'edizione 1991-1992 del Lega Nazionale A vide la vittoria finale dell'.

Capocannonieri della prima fase furono Miklos Molnar (Servette FC Genève) e Peter Közle (Grasshopper Club Zürich) con 12 reti, mentre sommando anche la fase finali il top scorer è stato Miklos Molnar con 18 gol.

Classifica finale 1ª fase

Calendario

Classifica finale play-off

Ptp indica i punti di partenza

Calendario

Verdetto

Play-out/promozione

Gruppo A

Gruppo B

Verdetti finali 
 Sion Campione di Svizzera 1991-1992.
 Lugano, Aarau, Chiasso e Bulle ammesse alla stagione 1992-1993 della Lega Nazionale A.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1991
Calcio nel 1992
1991-1992